Bläcksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bläcksjön, Närke, sjö i Askersunds kommun, 
Bläcksjöarna (Åsele socken, Lappland, 711566-156475), sjö i Åsele kommun,  (11,9 ha)
Bläcksjöarna (Åsele socken, Lappland, 711602-156432), sjö i Åsele kommun,  (36,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn